Nij (Azerbaïdjan)
 Nij (Pays-Bas)
 Nij (Indonésie)